Бейна:

 Бейна — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез.
 Бейна — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент Коррез.